Шабо-Латур, Антуан — французский политический деятель
 Шабо-Латур, Франсуа (1804—1885) — французский генерал и политик, сын Антуана Шабо-Латура.

См. также 
 Шабо

Примечания